Die 1. Division 2005 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 27. März 2005 und endete am 6. November 2005.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Premjer-Liga 2006 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Vor der Saison 
Dem Rotor Wolgograd, Absteiger aus der Premjer-Liga 2004, wurde am 31. Januar 2005 die Lizenz für die 1. Division verweigert. Der Verein konnte teilweise keine Spielergehälter zahlen und musste in die Süd-Staffel der 2. Division absteigen.

Arsenal Tula in der letzten Saison Dreizehnter, wurde aus finanziellen Gründen am 17. Februar 2005 die Lizenz für die 1. Division verweigert und trat 2005 in der West-Staffel an.

Der sportliche Aufsteiger aus der Südstaffel Dynamo Stawropol und der 17. der letztjährigen 1. Division, Tschernomorez Noworossijsk, verloren den professionalen Status 
und spielten 2005 bei den Amateuren.

Der Erste der West-Staffel Torpedo Wladimir konnte die Anforderungen an die 1. Division nicht erfüllen und spielte weitere sechs Jahre in der 2. Division.

Neben den sportlichen Aufsteigern Fakel Woronesch, Ural Jekaterinburg und Tschkalowez-1936 Nowosibirsk wurden die fünf vakante Ligaplätze an die Zweitplatzierten der 2. Division vergeben: Petrotrest Sankt Petersburg (West), Wolgar-Gazprom Astrachan (Süd), Awangard Kursk (Mitte), Spartak Tscheljabinsk (Ural-Wolga) und Amur Blagoweschtschensk (Ost).

Teilnehmer 

Der Absteiger aus der Premjer-Liga 2004
 Kuban Krasnodar

Die 13 Vereine, die in der 1. Division 2004 die Plätze 3 bis 12 und 14 bis 16 belegten
 PFK Sokol Saratow
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 FK Chimki
 FK Orjol
 SKA-Energija Chabarowsk
 Anschi Machatschkala
 Metallurg Lipezk
 Lokomotive Tschita
 Dynamo Machatschkala
 Spartak Naltschik
 Luch-Energija Wladiwostok
 Dynamo Brjansk
 Metallurg-Kusbass Nowokusnezk

die drei Zonensieger der 2. Division
 Fakel Woronesch (West)
 Ural Jekaterinburg (Ural-Wolga)
 Tschkalowez-1936 Nowosibirsk (Ost)

sowie die Zweitplatzierten der fünf Zonen
 Petrotrest St. Petersburg
 Awangard Kursk
 Wolgar-Gazprom Astrachan
 Spartak Tscheljabinsk
 Amur Blagoweschtschensk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2005
2005